Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) fueron una subdivisión urbana de Bogotá, capital de Colombia, su reemplazo son las Unidades de Planeación Local. Su área es menor a la de las localidades, pero puede agrupar varios barrios en sí. Las Unidades de Planeamiento Rural (UPR) se encuentran en las zonas rurales de la ciudad, estas en vez de agrupar barrios, agrupan veredas.

La utilidad de las UPZ es servir a la planeación urbana y rural que requiere la ciudad según sus necesidades. Entre otras, la principal normativa que rige a las UPZ es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), mediante el Artículo 49 del Decreto 190 de 2004.

Listado de UPZ

UPL 

En el Plan de Ordenamiento Territorial-POT de Bogotá 2022-2035, Son el reemplazo de las UPZ por Unidades de Planeación Local (UPL) en la cual se fusionaba la mayoría de las UPZ, de acuerdo a su demografía (Cada una tendrá menos de 500.000 habitantes), como varios factores como, por ejemplo, aspectos identitarios y patrimoniales, las similitudes socioeconómicas y la distancia Manhattan para evaluar la proximidad de dos puntos. 

Las Unidades de Planeamientos Locales contempladas son las siguientes:

Netamente Urbana
 Arborizadora
 Barrios Unidos
 Bosa
 Centro Histórico
 Chapinero
 Edén
 Entrenubes-Usme
 Kennedy
 Lucero
 Niza
 Puente Aranda
 Rafael Uribe Uribe
 Restrepo
 Rincón de Suba
 Salitre
 San Cristóbal
 Suba
 Tabora
 Teusaquillo
 Toberín
 Tunjuelito
 Usaquén

Semi urbano-rural
 Britalia
 Engativá
 Fontibón
 Patio Bonito
 Porvenir
 Tibabuyes
 Tintal
 Torca

Rural
 Cuenca del Tunjuelo
 Sumapaz

Se estipula que la UPL Centro Histórico ocasionara la fusión de las localidades de La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe en una nueva localidad, de acuerdo con las delimitaciones del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP).

Algunas de estas UPL podrán ser elevadas a la categoría de Localidades posteriormente.

Véase también 
 Secretaría Distrital de Ambiente
Localidades de Bogotá
Comunas

Referencias

Enlaces externos 

Plan de Ordenamiento Territorial - Alcaldía Mayor de Bogotá

Administración de Bogotá